Die Brasil Open 2015 im Badminton fanden vom 24. bis zum 29. November 2015 im Riocentro Pavilion 4 in Rio de Janeiro statt.

Herreneinzel

Setzliste 
  Lin Dan
  Pablo Abián
  Misha Zilberman
  David Obernosterer

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 
  Rong Schafer
  Kristína Gavnholt
  Lohaynny Vicente
  Fabiana Silva

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 
  Manu Attri / B. Sumeeth Reddy
  Wang Yilu / Zhang Wen

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 
  Eefje Muskens / Selena Piek
  Johanna Goliszewski / Carla Nelte

Endrunde

Mixed

Setzliste 
  Michael Fuchs / Birgit Michels
  Jacco Arends / Selena Piek
  Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan
  Philip Chew / Jamie Subandhi

Endrunde

Weblinks 
Yonex Brasil Open 2015 - Draws

2015
Badmintonwettbewerb in Rio de Janeiro
BWF Grand Prix 2015